Prospect Peak steht für Berge in den USA:

 Prospect Peak (Kalifornien)
 Prospect Peak (Bonner County (Idaho))
 Prospect Peak (Gem County (Idaho))
 Prospect Peak (Latah County (Idaho))
 Prospect Peak (Madison County (Idaho))
 Prospect Peak (Montana)
 Prospect Peak (Elko County (Nevada))
 Prospect Peak (Eureka County (Nevada))
 Prospect Peak (Park County (Wyoming))
 Prospect Peak (Sublette County (Wyoming))
 Prospect Peak (Washington)